EIN est un sigle qui peut signifier :
 , un numéro unique à neuf chiffres attribué par l'Internal Revenue Service aux entités commerciales opérant aux États-Unis.

EIN est un code qui peut signifier :
  ;
 .
Code